Козакевич () — славянская фамилия. Известные носители:

 Козакевич, Александр Владимирович — (род. 1975) — украинский футболист, нападающий
 Козакевич, Антони (1841—1929) — польский художник-реалист.
 Козакевич, Владислав (род. 1953) — польский спортсмен, прыгун с шестом.
 Козакевич, Ежи (род. 1948) — польский ученый, дипломат и политолог.
 Козакевич, Ита (1955—1990) — деятель польского национального меньшинства в Латвии, член президиума Верховного Совета ЛатССР.
 Козакевич, Миколай (1923—1998) — польский государственный деятель. Маршал Сейма Польши (1989—1991).
 Козакевич, Михаил Александрович (род. 2002) — белорусский футболист.
 Козакевич, Николай Иосифович — подполковник, Георгиевский кавалер (19 мая 1915 года).
 
 Козакевич, Пётр Васильевич (1816—1887) — русский контр-адмирал.
 Козакевич, Степан Григорьевич — ротмистр, Георгиевский кавалер (№ 7325, 17 декабря 1844 года).

См. также 
 Козакевичи (Казакевичи) — дворянский род герба Козакевич.
 Казакевич